Avukaya peut désigner :
 les Avukaya, un peuple du Soudan du Sud
 l'avukaya (ou avokaya), une langue soudanique centrale